Даме Груєв, Дамя́н Йова́нов Гру́єв (більш відомий як Даме Груєв; 19 січня 1871(18710119), село Смілево, Бітольський район, Османська імперія (суч. Північна Македонія) — болгарський революціонер.
 Петар Ґруєв (болг. Петър Груев; нар. 3 липня 1855, Бессарабія — пом. 9 лютого 1942, Тула)- болгарський військовий діяч, учасник російсько-турецької війни.